Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King ha battuto in finale Linda Tuero 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Billie Jean King (Campionessa)
 Linda Tuero (finale)
 Gail Chanfreau (semifinali)
 Helen Gourlay (semifinali)

 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Winnie Shaw (quarti di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1971